

Dieren 
 Opossums of buidelratten (Didelphidae), een familie van buideldieren
 Opossummuizen (Caenolestidae), een familie uit de buideldierorde Paucituberculata
 Phalangeriformes, een onderorde van klimbuideldieren (Diprotodontia)
 Koeskoezen of Phalangeridae, een familie van buideldieren uit de orde van de klimbuideldieren

Cultuur 
 Possums (film), een Amerikaanse, komische sportfilm uit 1998
 Fat Possum Records, een Amerikaans muzieklabel in Oxford (Mississippi)
 Possum (1987), een rocknummer van Trey Anastasio op het album From The Man Who Stepped into Yesterday
 Possum (1989), een noise-rocksong van de Australische band Feedtime op het album Suction
 Possum (1995), een popsong van de Amerikaanse band Juned
 The Possum (2015), een indie-folksong van de Amerikaanse band Sun Kil Moon op het album Universal Themes
 Awesome Possum... Kicks Dr. Machino's Butt, een computerspel met als hoofdpersoon Awesome Possum

Personen

Naam 
 Clifford Possum Tjapaltjarri (1932–2002), Aboriginal schilder
 Possum Bourne (1956–2003), Nieuw-Zeelands rallyrijder
 Possum Jones (1932), Amerikaans NASCAR-coureur
 Possum Whitted (1890–1962), Amerikaans basketballer

Bijnaam of koosnaam 
 George Jones (zanger) (1931–2013), bijgenaamd The Possum, Amerikaans countryzanger
 Dame Edna Everage begroette de gasten in haar show met Hello Possums

Zie ook 

 Possum Kingdom (doorverwijspagina)